Els terebratúlids (Terebratulidae) són una família de braquiòpodes amb un registre fòssil que data del Devonià tardà.

Cladograma de Catalogue of Life:

Fonts 
 Fossils (Smithsonian Handbooks) per David Ward (Pàgina 93)

Enllaços externs 

 Terebratulidae in the Paleobiology Database

Braquiòpodes